Дама́рис Кальдерон Кампос (; род. , ) — кубинская поэтесса, виднейшая представительница поколения 80-х.

Биография 
Окончила Гаванский университет и Педагогический университет в Сантьяго по отделению классической филологии. С 1995 живет в Чили, преподает в частном Университете Finis Terrae, вместе с Марией Эленой Эрнандес Кабальеро основала издательство Las Dos Fridas. Её книги выходят на Кубе, в Мексике, Чили и др. Стихи представлены во всех антологиях новейшей кубинской и латиноамериканской поэзии. Выступает также как историк латиноамериканской литературы, литературный критик, под её редакцией вышла представительная антология современной чилийской поэзии (2008).

Книги стихов 
 Con el terror del equilibrista (1987)
 Duras aguas del trópico (1992)
 Guijarros (1994, переизд. 1997)
 Babosas: dejando mi propio rastro (1998)
 Duro de roer (1999, переизд. 2005)
 Sílabas, ecce homo (2000, переизд. 2001)
 Parloteo de sombra (2004)
 Los amores del mal (2006)
 El arte de aprender a despedirse: apuntes de viaje (2007)
 La extranjera (2007)
 El remoto país imposible (2009,  книга on line)
 El infierno otra vez (2010)
 Rayados en el muro (2011)
 Las pulsaciones de la derrota (2012)

Публикации на русском языке 
 [Стихотворения]/ Перевод Бориса Дубина// Воздух, 2013, № 1-2, с. 199—202

Признание 
Стихи переведены на английский, французский, немецкий, португальский, голландский и др. языки. Лауреат нескольких кубинских и чилийских литературных премий. В 2011 получила стипендию Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма по поэзии ().

Ссылки 
 Биография, библиография, поэзия on line 
 Избранные стихотворения 
 Стихи on line 
 Стихи on line 
 Стихи, эссе, интервью, статьи о творчестве 
 Дамарис Кальдерон о Хосе Лесаме Лиме, 2010.

Поэтессы Кубы
Поэты XXI века
Выпускники Гаванского университета